op een grote afstand, niet dichtbij

Personen:
 Fabian Ver (1920-1998), Filipijns militair
 Alexander Ver Huell (1822-1897), Nederlands tekenaar
 Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845), Nederlands vlootvoogd, admiraal en politicus
 Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860), Nederlands militair en schrijver

Plaatsen:
 Ver (Houyet), een plaats in België
 Ver (Manche), een gemeente in Frankrijk
 Ver (rivier), een rivier in Engeland
 Ver-Assebroek, een wijk in Brugge (België)
 Ver-lès-Chartres, een gemeente in Frankrijk
 Ver-sur-Launette, een gemeente in Frankrijk
 Ver-sur-Mer, een gemeente in Frankrijk
 São João de Vêr, een plaats in Portugal
 Venha-Vêr, een gemeente in Brazilië

 de IATA-code voor de Internationale Luchthaven van Veracruz in Mexico
 Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven, een belangenvereniging voor bedrijven actief in de prostitutie

Zie ook
 , doorverwijspagina